Als Yorktown-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von drei Kanonenbooten der United States Navy, siehe Yorktown-Klasse (1888)
 eine Klasse von drei Flugzeugträgern der United States Navy, siehe Yorktown-Klasse (1936)